Rocky Mark Lynch, född 1 november 1994 i Littleton, Colorado, är en amerikansk musiker. Han är medlem i musikgruppen R5 tillsammans med sina syskon Riker, Rydel och Ross och deras bästa vän Ellington Ratliff.

Män
Födda 1994
Levande personer
Amerikanska sångare